Andrija Hebrang ist der Name folgender Personen:

* Andrija Hebrang (Politiker, 1899) (1899–1949), kroatisch-jugoslawischer Politiker und Widerstandskämpfer
 Andrija Hebrang (Politiker, 1946) (* 1946), kroatischer Politiker (HDZ)